Greentown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Greentown (Indiana)
 Greentown (Stark County, Ohio)
 Greentown (Jefferson County, Ohio)
 Greentown (Pennsylvania)
 Greentown (Tennessee)
 Greentown (Virginia)